Зоринское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области. Административный центр поселения — посёлок Талпаки.

География 
В сельском поселении добывают нефть, имеются песчаные карьеры.

Через поселение проходит федеральная автомобильная трасса Калининград-Вильнюс-Москва.

Население

История 
Зоринское сельское поселение образовано 24 февраля 2005 года в соответствии с законом Калининградской области № 502. В его состав вошли территории бывших Зоринского и Куйбышевского сельских округов.

Законом Калининградской области от 10 июня 2014 года № 319 Гвардейское городское поселение, Знаменское сельское поселение, Зоринское сельское поселение, Озерковское сельское поселение и Славинское сельское поселение преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование, наделённое статусом городского округа, с наименованием «Гвардейский городской округ».

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входило 16 населённых пунктов:
 Большие Горки (посёлок) — 
 Дальнее (посёлок) — 
 Детское (посёлок) — 
 Дивное (посёлок) — 
 Ершово (посёлок) — 
 Зорино (посёлок, административный центр) — 
 Истровка (посёлок) — 
 Красный Яр (посёлок) — 
 Куйбышевское (посёлок) — 
 Ливны (посёлок) — 
 Лунино (посёлок) — 
 Ольховка (посёлок) — 
 Прудное (посёлок) — 
 Ратное (посёлок) — 
 Солдатово (посёлок) — 
 Талпаки (посёлок) —

Социальная сфера 
Имеется основная общеобразовательная школа в посёлке Зорино и основная
общеобразовательная школа в посёлке Красный Яр, детский сад в посёлке Истровка, два Дома культуры.

Достопримечательности 
Объекты культурного наследия регионального значения:

 Дворец (Усадебный дом) конца XIX века в посёлке Красный Яр
 Руины замка Таплакен XIV века в посёлке Талпаки.
 Руины кирхи 1368 года в посёлке Куйбышевское

Местного значения:
 Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года в Зорино
 Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года в посёлке Большие Горки
 Руины кирхи 1909 года в поселке Дальнее
 Памятник погибшим в годы Первой мировой войны в посёлке Куйбышевское

Иные достопримечательности:
 Памятный камень 1812 года в посёлке Куйбышевское
 Дом молитвы евангельских христиан-баптистов в Зорино

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году
Муниципальные образования Гвардейского района (Калининградская область)